Sankt Hans kan henvise til flere artikler:

 Johannes Døberen – helgen med det danske navn Sankt Hans
 Sankthans – højtid, der fejres med bål d. 23. juni om aftenen

 Stednavne
 Sankt Hans Sogn (Hjørring) – et sogn i Hjørring Kommune
 Sankt Hans Sogn (Odense) – et sogn i Odense Kommune

 Psykiatrisk Center Sct. Hans – et psykiatrisk hospital ved Roskilde